Volt kan syfta på:

 Volt – enhet för elektrisk spänning
 Volt – någon hoppar i luften med vertikalrotation framåt eller bakåt, se saltomortal
 Volt (berg i Bulgarien) – ett berg  i regionen Vratsa
 Volt (restaurang) – en restaurang i Stockholm
 Volt (ridning) – ett ridmoment i dressyr
 Volt Europa - en politisk rörelse